Уи́лфред Ву́дкок (; , Дройлсден, Ланкашир — октябрь , там же), более известный как Уи́лф Ву́дкок () — английский футболист, выступавший на позиции правого нападающего-инсайда.

Футбольная карьера 
Начал профессиональную карьеру в клубе «Стейлибридж Селтик». В мае 1912 года перешёл в «Манчестер Юнайтед». Дебютировал в основном составе 1 ноября 1913 года в матче Первого дивизиона против «Ливерпуля», в котором «Юнайтед» разгромил мерсисайдцев со счётом 3:0. Уже в следующей игре забил свой первый гол за клуб, однако это не спасло «Юнайтед» от поражения от «Астон Виллы» со счётом 1:3. Отыграл за клуб в сезонах 1913/14 и 1914/15, после чего официальные соревнования были прекращены из-за войны. Продолжал выступать за клуб в военных лигах, проводя неофициальные матчи. После возобновления официальных соревнований провёл в клубе ещё один сезон 1919/20, сыграв в 30 матчах и забив 12 голов. В общей сложности провёл за «Манчестер Юнайтед» 61 официальный матч и забил 21 гол.

В мае 1920 года Уилф был продан за 1000 фунтов в соседний клуб «Манчестер Сити». Дебютировал за «Сити» 28 августа 1920 года в игре против «Ливерпуля». Провёл в команде два сезона, сыграв 15 матчей и забив 2 гола.

Впоследствии играл за «Стокпорт Каунти», «Уиган Боро» и «Сандбач Рэмблерс».

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста  на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Стейлибридж Селтик»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Стокпорт Каунти»
Игроки ФК «Уиган Боро»